Іванівський район — колишній район Одеської області, Україна, скасований у 2020.
 Іванівський район — колишній район Луганської області, перейменований на Краснолуцький у 1959, скасований у 1962.
 Іванівський район — колишній район Херсонської області, Україна, скасований у 2020.

Див. також 
 Івановський район (Амурська область, Росія)
 Івановський район (Берестейська область, Білорусь)
 Івановський район (Івановська область, Росія)
 Йонавський район (Каунаський повіт, Литва)
 Катав-Івановський район (Челябінська область, Росія)

Примітки